Winston-Salem Open 2018 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Winston-Salem Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 19–25 sierpnia 2018 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 778 070 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2018
2018
2018 w Stanach Zjednoczonych